Wolny ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Wollny (* 1950), deutscher Eisenbahnfotograf
 Erich Wolny (1948–2018), österreichischer Jurist, Magistratsdirektor und Universitätsprofessor

 Gregor Wolny (1793–1871), österreichischer Historiker, Schriftsteller, Benediktiner und Pädagoge
 Jakub Wolny (* 1995), polnischer Skispringer
 Johann Freiherr von Wolny (1774–1841), österreichischer Offizier, Ritter des Maria-Theresia-Ordens
 Joseph Wolny (1844–1908), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Konstanty Wolny (1877–1940), erster Marschall des Schlesischen Parlaments
 Maja Wolny (* 1976), polnische Schriftstellerin
 Ryszard Wolny (* 1969), polnischer Ringer und Olympiasieger

Orte:
 Wolny (Adygeja)
Siehe auch:

 Wollny – hier zur Etymologie von Wolny